La Coppa Davis 1948 è stata la 37ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 29 nazioni: 25 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 4 al 6 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1948
 1948